Oving – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Oving – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)